Spray (von  [] ‚sprühen‘) steht für:
 Zerstäuben, Sprühen, ein technisches Verfahren zum Verteilen von in Gas fein verteilten Substanzen
 Aerosol, in Gas fein verteilte Substanzen (insbesondere strömende Aerosole)
 Spray, der Name eines Schiffes, siehe Joshua Slocum
 Spray (www.spray.se), ein ehemaliges schwedisches Internetunternehmen, das in der Bertelsmann AG aufging
 Spray (Blumen), gartenbaufachliche Bezeichnung für mehrtriebige Schnittblumen

Spray steht umgangssprachlich abkürzend für:
 Deodorant, Deospray zum Sprühen, Körperpflegemittel
 Sprühdose, Spraydose, eine Druckgaspackung zur Aerosolherstellung
 Haarspray, Haarlack
 Nasenspray, Medikament zum Sprühen
 Raumspray, Spray zur Verbesserung des Geruchs in Innenräumen
 Salzspray, zur Haarpflege

Sprayen steht umgangssprachlich für:
 Spritzlackieren, als Anglizismus für Sprühen
 Airbrush-malen 
 Graffiti herstellen

Siehe auch:
 Sprayer